Stroud House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stroud House (Bentonville, Arkansas), NRHP-ID 96000527
 Stroud House (Rogers, Arkansas), NRHP-ID 87002400